Cryptonaut bezeichnet:
 Cryptonaut (Werk), Werk des österreichischen Künstlers Ralph Manfreda.
 Cryptonaut (App), Portfolio-App für Kryptowährungen von der gleichnamigen Firma.
 Cryptonaut (Album), Musikalbum von David James.